Ру́сская Поля́на — название населённых пунктов.

Россия 
 Русская Поляна — село в Биробиджанском районе, Еврейская автономная область.
 Русская Поляна — рабочий посёлок, административный центр Русско-Полянского района, Омская область.
 Русская Поляна —  железнодорожной станция (населённый пункт) в Русско-Полянском районе Омской области.
 Русская Поляна — деревня в Земетчинском районе, Пензенская область.

Украина 
 Русская Поляна — село в Черкасском районе Черкасской области.

См. также 
 Русские Полянки